Mit Picture Disc wird bezeichnet:

 eine spezielle Form der Schallplatte, siehe Picture Disc
 in der Fotografie mehrere CD-Formate für digitalisierte Fotografien, siehe
 Kodak Photo CD,
 Kodak Picture CD,
 Fujicolor CD,
 ImageCD